Протести у Вірменії (2015) — головною причиною протестів спочатку було підвищення тарифів на електроенергію, пізніше стали звучати антикорупційні гасла і вимоги відставки діючого уряду.
 Протести у Вірменії (2018) — масові громадянські акції з 12 квітня 2018 проти обрання екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра Вірменії.